Bréa ou Brea peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Brea, écrivain français né en 1975 à Boulogne-Billancourt.
 Jean Baptiste Fidèle Bréa, général français, né en 1790 à Menton.
 Óscar González Brea (né en 1992), coureur cycliste espagnol ;
 Les Brea, une famille d'artistes italiens originaire de Nice des , qui ont œuvré sur toute la Riviera.

Toponymes 

 Brea, une ville du comté d'Orange, en Californie.
 Brea de Aragón, une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon, de la comarque de Aranda.
 La Brea Tar Pits, un gisement de fossiles daté du Pléistocène supérieur se trouvant en plein cœur de Los Angeles.
 La Brea (Trinité-et-Tobago)
 Bréa, une ancienne commune d'Algérie fondée lors de la première vague coloniale en 1846.
 Rue de Bréa de Nantes.
 Rue Brea, à Nice.
 Rue Bréa, à Paris.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme hispanique